Michajlovka (stad) - stad in de oblast Wolgograd
 Michajlovka (Basjkirostan) - dorp in de republiek Basjkirostan
 Michajlovka (Irkoetsk) - nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Irkoetsk
 Michajlovka (district Fatezjski) - dorp in de oblast Koersk
 Michajlovka (selsovjet Oedobenski) - dorp in de oblast Koersk
 Michajlovka (selsovjet Soldatski) - posjolok in de oblast Koersk
 Michajlovka (district Korenevski) - dorp in de oblast Koersk
 Michajlovka (selsovjet Artjoechovski) - dorp in de oblast Koersk
 Michajlovka (district Ponyrovski) - dorp in de oblast Koersk
 Michajlovka (district Rylski) - dorp in de oblast Koersk
 Michajlovka (district Soedzjanski) - dorp in de oblast Koersk
 Michajlovka (district Zjeleznogorski) - sloboda in de oblast Koersk
 Michajlovka (district Zolotoechinski) - dorp in de oblast Koersk
 Michajlovka (Karamzinka) - plaats in de oblast Oeljanovsk